«Кое-что задаром» — российский художественный короткометражный фильм режиссёра Алексея Талызина по мотивам произведения Роберта Шекли. Чья премьера состоялась 14 мая 2021 года.

Сюжет 
Лос-Анджелес. 1985 год. Детектив полиции Макс Фламберк занимается розыском пропавших без вести граждан. В ходе расследования он приходит к выводу, что исчезновения людей связаны между собой и с неким субъектом, неоднократно замеченным свидетелями, один из которых загадочным образом погибает. При этом подозрение в его гибели ложится на Макса. Руководство полицейского управления отстраняет детектива от работы, но, лишившись значка, он продолжает расследование в надежде вернуть себе доброе имя и раскрыть тайну.

В ролях

Производство 
Производство фильма изначально спонсировалось на деньги, привлечённые на краудфандинговом сервисе. Создатели фильма подчеркнули, что некоторые элементы короткого произведения Шекли были ими сознательно расширены, так как в противном случае сильно страдала логика того мира, который они так старательно создают. Компьютерная графика в фильме создавалась при помощи программы VFX, с помощью которой также создавали графику для фильма Восхождение Юпитер.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге с 2015 года.

В январе 2018 года фильм вошел в список самых ожидаемых фильмов по версии «Комсомольской правды».
11 октября 2018 года съёмки фильма были завершены. В июле 2020 года фильм уже был полностью завершён, длится 22 минуты, велись переговоры с отечественными и зарубежными серверами для онлайн проката фильма.

Премьера 
Фильм на ровне с более тридцатью короткометражками вошёл в основную программу фестиваля «Короче» и был доступен к просмотру на КиноПоиске с 17 по 23 августа 2020 года.

Позже он вышел на официальном YouTube-канале «Movie Magic Studios» 14 мая 2021 года.

Рекламная кампания 
Первый официальный тизер вышел на официальном YouTube канале режиссёра 16 мая 2015 года. Полноценный тизер-трейлер вышел на том же YouTube-канале 31 мая 2018 года.

Отзывы 
 Фестиваль короткометражного кино «Короче», приз за лучшую режиссерскую работу.

Комикс 
Одновременно с созданием фильма был написан и нарисован комикс спин-офф к фильму под названием «Квантовый департамент». Презентация комикса проходила в Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мрачный Лос-Анджелес на Обводном канале

Фильмы-триллеры России
Фантастические фильмы России
Фильмы о детективах
Фильмы 2021 года
Краудфандинговые фильмы
Экранизации произведений Роберта Шекли
Короткометражные фильмы 2020-х годов
Фильмы в жанре фэнтези
Фильмы России 2021 года